Crotonioidea är en överfamilj av kvalster. Crotonioidea ingår i ordningen Sarcoptiformes, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Crotonioidea 409 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Crotonioidea